Луи Гильдебранд () — французский велогонщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Гильдебранд принял участие в гонке на 2 и 25 км. Лучший его результат был в 25-км заезде, в котором за 28:09,4 он занял второе место, пропустив вперёд только своего соотечественника Луи Бастьен. В спринте Гильдебранд дошёл только до четвертьфинала.

Ссылки 
 Луи Гильдебранд на sports-reference.com 

 
Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Велогонщики Франции
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1900 года